GBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baltimore Greenbelt (Stati Uniti)
 gbo – codice ISO 639-3 della lingua grebo settentrionale